Tegengestelde van geoxideerd
 Rudimentair (anatomie)